Верн може да се отнася за:
 Анри Верн (р. 1918), белгийски писател
 Жан-Ерик Верн (р. 1990), френски автомобилен състезател
 Жул Верн (1828-1905), френски писател